Hans Conzett ist der Name folgender Personen:

* Hans Conzett (Politiker, 1886) (1886–1918), Schweizer Politiker (SP) 
 Hans Conzett (Politiker, 1915) (1915–1996), Schweizer Politiker (BGB, SVP)
 Hans-Peter Conzett (* um 1940), Schweizer Badmintonspieler